Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya, primer ministre, després president de Mauritània
 Muàwiya ibn Abi-Sufyan o Muàwiya I (602–680), califa omeia de Damasc (661-680)
 Muàwiya ibn Hixam (m. en 737), príncep omeia i general
 Muàwiya ibn Hudayj, sahabi i general i governador omeia
 Muàwiya ibn Yazid o Muàwiya II (661–684), califa omeia de Damasc (683-684)